Jääger est un patronyme estonien dérivé du patronyme allemand Jäger pouvant désigner:

Patronyme
Enar Jääger (né en 1984), joueur estonien de football
 (né en 1982), joueur estonien de football
 (née en 1965), actrice et poétesse estonienne

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien